Briones  steht für:

 Briones (Rioja), eine nordspanische Ortschaft in der Region La Rioja (spanische Region)

Briones ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Valbuena Briones (1928–2014), US-amerikanischer Romanist und Hispanist spanischer Herkunft
 Carlos Briones (* 1968), mexikanischer Fußballtorhüter
 Enrique Briones (* 1962), spanischer Ruderer
 Félipe Briones (* 1950), chilenischer Skirennläufer
 Isa Briones (* 1999), britische Schauspielerin
 Jon Jon Briones (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Manuel Briones (1893–1957+), philippinischer Journalist und Politiker
 Rosario Briones (* 1953), mexikanische Gerätturnerin
 Teo Briones (* 2005), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Brione